Halan ima više značenja.

 Halotan, lek
 Halan (muzika)